Појам Твртковићи може имати следећа значења:

 Твртковићи, насељено место у Републици Српској (Босна и Херцеговина)
 Твртковићи, назив за огранак династије Котроманића